Коронний гетьман, або гетьман коронний — це:

 Великий гетьман коронний
 Польний гетьман коронний